Narvalo (sous-marin) peut faire référence à:

 Narvalo est un sous-marin de la classe Glauco entré en service en 1907 dans la Regia Marina.
 Narvalo est un sous-marin de la classe Squalo en service dans la Regia Marina en 1930 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.